

Населені пункти та їхні частини

 Ґосткув — село в гміні Старе Боґачовіце Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґосткув — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґосткув — частина міста Цеханув у Цехановському повіті Мазовецького воєводства

Примітки